Alić est un patronyme bosniaque composé du prénom  et du suffixe patronymique slave -ić (« fils d'Ali »).

 Božidar Alić (1954-2020), acteur croate ;
 Hamza Alić (1979-), athlète bosnien.

Note 

Homonymie de patronyme bosniaque